Le parc naturel national des Méotes (en ) est un parc national situé dans l’oblast de Donetsk à l'est de l’Ukraine.

D'une taille de 20 720,9531 hectares il tien son nom du peuple des Méotes et entoure les rivières Taratiouk et Temriouk, en amont du fleuve Berda.

Le parc a été créé en  par décret présidentiel pour protéger la faune et la flore des oiseaux migrateurs. Il reprend un parc régional créé le  puis le   l'oukaze présidentiel a modifié les limites du parc.

Notes et références

Voir aussi 
la liste des parcs nationaux de l'Ukraine.

Liens externes 

Parc national en Ukraine
Patrimoine classé d'Ukraine
Oblast de Donetsk